Casalís ist der gaskognische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cazalis (Gironde)
 Cazalis (Landes)